Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 191-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 
 191-es busz (Budapest)
 
 191-es busz (Prága)